Els otàrids (Otariidae) són una família de mamífers marins de la superfamília dels pinnípedes. Agrupen setze espècies en nou gèneres que tenen els noms comuns de lleons marins o ossos marins, diferents de les foques autèntiques (Phocidae) i les morses (Odobenidae). Estan adaptats a un estil de vida semiaquàtic, alimentant-se i migrant dins l'aigua però aparellant-se i reposant a terra o sobre el gel. Viuen en aigües subpolars, temperades i equatorials de l'oceà Pacífic i Antàrtic, així com el sud de l'oceà Índic i l'Atlàntic. Són notablement absents de l'Atlàntic nord.

Referències